Волонга — посёлок в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Семигороднего сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Семигородний сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Харовска — 24 км, до центра муниципального образования Семигородней — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Возрождение, 6 км, Семигородняя.

По переписи 2002 года население — 61 человек (26 мужчин, 35 женщин). Преобладающая национальность — русские (95 %).

В посёлке Волонга есть мобильная связь от компании МТС. Недалеко от посёлка расположено кладбище. Магазинов в посёлке нету.

Через посёлок текут две реки, Волонга и Двиница.

Примечания

Ссылки 
 Волонга в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района